Подо́лино — распространённый топоним в России.

Вологодская область 
 Подолино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Подолино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение.

Ивановская область 
 Подолино — село в Палехском районе.

Калужская область 
 Подолино — деревня в Медынском районе.

Московская область 
 Подолино — село в Солнечногорском районе.

Ярославская область 
 Подолино — село в Ярославском районе.